HMS Indefatigable (1794) –
 HMS Indefatigable (1911) –

Zobacz też